În fonetică, consoana africată glotală surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Africată glotală surdă, Consoană